30 — семейство советских трёхствольных комбинированных ружей, разработанных для охоты на крупного зверя (крупных копытных, медведя и др.).

История 
Оружие было разработано в 1960е - 1970е годы коллективом оружейников и конструкторов (М. И. Скворцов, В. А. Николаев, Н. Рыжов, А. П. Глинский, И. П. Корнейчев, Л. А. Быков, А. К. Татаринов, Ю. В. Дяблов и И. М. Игнатов). 

Сведения о разработке трёхствольных комбинированных ружей МЦ 30-01, МЦ 30-02 и МЦ 30-03 с двумя верхними гладкими стволами длиной 600-675 мм и одним нижним нарезным стволом, а также фотоснимок одного из этих экспериментальных ружей были опубликованы в открытой печати в октябре 1960 года. В августе 1961 года был опубликован фотоснимок ружья МЦ 30-13.

В дальнейшем, ружьё МЦ 30-03 (вместе с несколькими другими экспериментальными моделями охотничьего оружия ЦКИБ СОО) было направлено в Байкальский коопзверопромхоз на территории Слюдянского района Иркутской области РСФСР для испытаний в естественных условиях эксплуатации.

После завершения испытаний первых образцов, в январе 1979 года штуцер МЦ 30-09 был представлен в павильоне "Охота" на выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, в дальнейшем это оружие производилось ЦКИБ СОО в двух вариантах исполнения по заказу организаций.

Это был один из самых дорогих образцов советского охотничьего оружия - в январе 1979 года стоимость одного МЦ 30-09 составляла до 2000 рублей.

13 декабря 1996 года президент РФ Б. Н. Ельцин подписал федеральный закон "Об оружии", вступивший в законную силу с 1 июля 1997 года. В соответствии с этим законом, гражданское оружие не могло использовать в качестве боеприпасов патроны к . В результате, с 1 июля 1997 года комбинированные ружья МЦ-30 под револьверный патрон 7,62 × 38 мм на территории Российской Федерации оказались вне закона и подлежали изъятию у владельцев.

Описание 
МЦ 30 представляет собой трёхствольный штуцер.

Блок стволов и цевьё отъёмные. Стволы соединены со ствольной коробкой ствольными крюками, шарниром, цевьём и поперечной планкой, а запираются рамкой, входящей в паз подствольного крюка. Рычаг отпирания стволов находится сверху.

Нарезные стволы МЦ 30-01, МЦ 30-02 и МЦ 30-03 имели четыре правых нареза. Нарезные стволы МЦ 30-09 и МЦ 30-12 имеют шесть правых нарезов.

Ударные механизмы с внутренними курками смонтированы на отдельных основаниях. Передний спусковой крючок универсальный, для последовательной стрельбы из верхнего правого и левого стволов. Задний спусковой крючок служит для стрельбы из нижнего ствола. Курки выполнены отдельно от бойков, взводятся при отпирании стволов.

Предохранители запирают спусковые крючки, также оружие оснащено интерсепторами и экстракторами для выдвижения стреляных гильз из патронников.

Ложа пистолетная с выступом под щёку, из лакированного ореха.

Первый образец был оснащён оптическим прицелом ТО-6П, однако в дальнейшем оружие комплектовалось оптическим прицелом ПО-4×34 или ТО-6ПМ, который устанавливался поверх блока стволов.

Варианты и модификации 
 МЦ 30-01 - первый экспериментальный образец, два ствола под ружейный патрон 20/70 мм и один под 5,6-мм экспериментальный патрон, был оснащён шестикратным оптическим прицелом ТО-6П
 МЦ 30-02 - экспериментальный образец, два ствола под ружейный патрон 20/70 мм и один под экспериментальный патрон 6,5 × 38 мм (собранный в гильзе патрона от револьвера "наган" с обжатым дульцем и полуоболочечной 6,5-мм пулей массой 5,6 грамм, имевшей начальную скорость 600 м/с)
 МЦ 30-03 - два ствола под ружейный патрон 20/70 мм и один под револьверный патрон 7,62 × 38 мм "наган"
 МЦ 30-09 - вариант с двумя верхними гладкими стволами под ружейный патрон 12/70 мм и нижним нарезным стволом под патрон 9 × 53 мм R
 МЦ 30-12 - вариант с двумя верхними нарезными стволами под патрон 9 × 53 мм R и нижним гладким стволом под ружейный патрон 12/70 мм
 МЦ 30-13 - два ствола под ружейный патрон 20/70 мм и один под револьверный патрон 7,62 × 38 мм "наган".
 МЦ 30-20 - два ствола под ружейный патрон 20/70 мм и один под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.
 МЦ 140 - следующая модель "тройника", разработка которой была завершена в 1988 году. Масса ружья — 3,4 кг. Имеет два гладких верхних ствола 12-го калибра длиной 650 мм (дульные сужения левого ствола — 1,0 мм, правого — 0,5 мм) и нижний нарезной ствол под патрон 9х53 мм R, два спусковых крючка, автоматический предохранитель и интерсепторы.

Примечания

Литература 
 Охотничье трехствольное ружьё МЦ 30 // Охотничье, спортивное огнестрельное оружие. Каталог. М., 1958. стр.30-31
 Охотничье трехствольное ружьё МЦ 30-20 // Спортивно-охотничье оружие и патроны. Бухарест, "Внешторгиздат", 1965. стр.62
 МЦ-30 // История Тульского оружейного завода, 1712 - 1972. М., "Мысль", 1973. стр.479
 Э. В. Штейнгольд. Всё об охотничьем ружье. 2-е изд., испр. и доп. М., «Лесная промышленность», 1978.
 МЦ-30-09 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1982. стр.31
 М. М. Блюм, И. Б. Шишкин. Охотничье ружьё. М., «Лесная промышленность», 1983. стр.93-94
 Kulobrokový troják MC-30-20 // «Střelecká revue», 3, 1975

См. также 
 ТОЗ-28

Ружья СССР
Комбинированное огнестрельное оружие
Оружие под патрон 7,62 × 38 мм Наган
Оружие под патрон 9 × 53 мм R
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Появились в 1971 году в СССР